Горная овсянка () — вид птиц семейства овсянковых.

Описание 
Длина тела достигает 16 см, масса — примерно 25 г. Половой диморфизм не выражен. Оперение самок более тусклое и рисунок на голове менее контрастный.

Распространение 
Вид распространён в Африке, Европе и в центральной Азии. Предпочитает солнечные, каменистые холмы, поросшие кустарником и деревьями. Иногда встречается в виноградниках.

Питание 
Птицы питаются в основном семенами, например вербейника обыкновенного. В сезон размножения важную роль в питании также играют насекомые.

Гнездование 

Птицы моногамны и территориальны. Площадь участка составляет в среднем 2,55 га. Сезон гнездования начинается в Центральной Европе в апреле и длится до середины июня. В кладке от 4 до 6 яиц. Инкубационный период длится 12—14 дней. Насиживает только самка. Выводковый период длится 10—12 дней. Кормят выводок обе птицы.

Примечания

Литература 
 C. Hilary Fry und Stuart Keith (Hrsg): The Birds of Africa – Volume VII., Christopher Helm, London 2004, ISBN 0-7136-6531-9
 Collin Harrison und Peter Castell: Jungvögel, Eier und Nester der Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Aula Verlag, Wiebelsheim 2004, ISBN 3-89104-685-5

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Горная овсянка
 Ageing and sexing (PDF) by Javier Blasco-Zumeta

Настоящие овсянки
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Евразии
Птицы Африки